Пиер Виал може да се отнася за:

 Пиер Виал (1942) – френски учен, председател на френската националистическа организация „Земя и народ“
 Пиер Виал (1928) – френски актьор